Finnur Jónsson henviser til blandt andre:

 Finnur Jónsson (biskop) (1704-1789), kirkehistoriker, biskop i Skálholt
 Finnur Jónsson (filolog) (1858-1934), filolog, professor i København